Сулейман Ав (; ) — сенегальский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Ав — воспитанник Академии Аспире. В 2017 году Сулеман подписал контракт с бельгийским «Эйпеном». 29 июля в матче против «Зюльте-Варегем» он дебютировал в Жюпиле лиге. В начале 2018 года для получения игровой практики Ав на правах аренды перешёл в «Руселаре». 10 февраля в матче против «Юниона» он дебютировал во втором дивизионе Бельгии.

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Сенегала Ав принял участие в молодёжном Кубке Африки в Замбии. На турнире он сыграл в матчах против команд Гвинеи, Замбии, Судана, ЮАР и Камеруна. В поединках против южноафриканцев и камерунцев Ав забил по голу. В том же году он принял участие в молодёжном чемпионате мира в Южной Корее. На турнире Сулейман сыграл в матчах против команд Саудовской Аравии, США и Эквадора.

В 2019 году Ав во втором раз принял участие в молодёжном Кубке Африки в Нигере. На турнире но сыграл в матчах против команд Гана, Буркина-Фасо, ЮАР и дважды Мали. В том же году во втором раз Ав стал участником молодёжного чемпионата мира в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Таити, Колумбии, Польши, Нигерии и Южной Кореи.

Примечания 

Футболисты Сенегала
Игроки сборной Сенегала по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Эйпен»
Игроки ФК «Руселаре»
Игроки ФК «Безье» (2007)